Sanipoli ist der Familienname folgender Personen:
 Francesca Sanipoli, italienische Journalistin
 Vittorio Sanipoli (1915–1992), italienischer Schauspieler